Едома
 Едома — элемент рельефа субарктических равнин Восточной Сибири.
 Едома — лесной домик.

Топонимы 
 Едома — река в России, протекает в Архангельской области и Республике Коми.
 Едома — река в Республике Коми, около села Медвежка.

 Едома — деревня в Лешуконском районе Архангельской области.
 Едома — деревня в Пинежском районе Архангельской области.
 Едома — деревня в Шекснинском районе Вологодской области.

См.также 
 Едом